Тер-де-Люи́ и Кото́-дю-Вик-Бий () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6425. Всего в кантон Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий входит 72 коммуны, центральный офис расположен в Сер-Кастете.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Ламбей (29 коммун), Гарлен (19 коммун), Тез (19 коммун), Лескар (2 коммуны), Морлаас (2 коммуны) и Артес-де-Беарн (1 коммуна).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи